Chłopków ist der Name folgender Orte:
 Chłopków (Lublin) in der Gmina Frampol im Powiat Biłgorajski in der Woiwodschaft Lublin in Polen,
 Chłopków (Masowien) in der Gmina Platerów im Powiat Łosicki in der Woiwodschaft Masowien in Polen